Nome di due diverse stazioni ferroviarie giapponesi:
Stazione di Nagahara (Shiga) – stazione della città di Takashima
Stazione di Nagahara (Tokyo) – stazione della città di Tokyo

È anche il nome di una stazione della metropolitana di Osaka:
Stazione di Nagahara